L'expression "Loi de 1951" peut désigner, entre autres lois :

- en France, la Loi n° 51-711 du  modifiée - sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique, précisant les conditions de l'indépendance professionnelle dans l'élaboration des statistiques françaises, dont celles de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Homonymie